Чемпионат Кипра сезона 2001/2002 — 64-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «АПОЭЛ» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

2001/2002
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 2001 году
Спорт на Кипре в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002